Bieg kobiet na dystansie 10 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 1 lutego. Wzięło w nim udział 35 zawodniczek z 12 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka ZSRR Kławdija Bojarskich.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964